Salem Airport kan syfta på följande platser:

Indien 

 Salem Airport (flygplats i Indien), Tamil Nadu,

USA 

 Salem Airport (flygplats i USA), Arkansas, Fulton County, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar